Johann von Fleckenstein ist der Name folgender Personen:

 Johann von Fleckenstein (Basel) (Johann IV. von Fleckenstein; vor 1398–1436), Bischof von Basel
 Johann II. von Fleckenstein († 1426), Fürstbischof von Worms